Bíró Ferenc (?–1820) tanár
 Bíró Ferenc (1869-1938) jezsuita, "A Szív" újság alapítója
 Biró Ferenc (1904–2006) Kossuth-díjas gépészmérnök, Rákosi Mátyás öccse
 Bíró Ferenc (1915) Állami díjas villamosmérnök
 Bíró Ferenc (1928–2012) agrárközgazdász
 Bíró Ferenc (1935–1981) festő, grafikus
 Bíró Ferenc (1937) irodalomtörténész, egyetemi tanár
 Bíró Ferenc (1943) református lelkipásztor
 Bíró Ferenc (1945) nyelvész
 Bíró Ferenc (1948) orvos, politikus